Рат и мир, књига Лава Николајевича Толстоја
 Рат и мир (опера), опера Сергеја Прокофијева према роману Лава Николајевича Толстоја
 Рат и мир (филм), филм из 1972.
 Рат и мир (мини-серија из 2016)